Rizzo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Rizzo (1931–2004), italienischer Tänzer und Fotograf
 Alessandro Minuto-Rizzo (* 1940), italienischer Diplomat

 Angelo Rizzo (1926–2009), italienischer Geistlicher, Bischof von Ragusa
 Anthony Rizzo (* 1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Antonio Rizzo (≈1430–1499+?), italienischer Bildhauer und Architekt

 Christian Rizzo (* 1965), französischer Tänzer
 Daniele Rizzo (* 1984), italienisch-deutscher Schauspieler und Comedian
 Federico Rizzo (* 1975), italienischer Regisseur
 Francesco Rizzo (1943–2022), italienischer Fußballspieler
 Francesco Babuscio Rizzo (1897–1983), italienischer Diplomat
 Frank Rizzo (1920–1991), US-amerikanischer Politiker
 Gary A. Rizzo (* 1972), amerikanischer Tontechniker
 Giacomo Rizzo (* 1939), italienischer Schauspieler
 Gianni Rizzo (1924–1992), italienischer Schauspieler
 Giulio Emanuele Rizzo (1865–1950), italienischer Klassischer Archäologe
 John Rizzo Naudi (* 1925), maltesischer Arzt, Hochschullehrer und Politiker (Partit Nazzjonalista)
 John Anthony Rizzo (* 1947), US-Amerikaner, 1976–2009 Jurist (zuletzt Chefjurist) der CIA
 Linda Jo Rizzo (* 1955), US-amerikanische Sängerin, Pianistin, Komponistin, Entertainerin und Model
 Luca Rizzo (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Luigi Rizzo (1887–1951), italienischer Marineoffizier
 Marc Rizzo (* 1977), US-amerikanischer Gitarrist
 Marco Rizzo (* 1959), italienischer Politiker
 Massimiliano Rizzo (* 1969), italienischer Basketballspieler
 Massimo Rizzo (* 1974), schweizerisch-italienischer Fußballspieler
 Matteo Rizzo (* 1998), italienischer Eiskunstläufer
 Michele Rizzo (* 1982), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Nick Rizzo (* 1979), australischer Fußballspieler
 Patti Rizzo (* 1960), US-amerikanische Golferin
 Pedro Rizzo (* 1974), brasilianischer MMA-Sportler
 Roberto Rizzo (* 1961), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Rosemarie Rizzo-Parse (* 1938), US-amerikanische Pflegetheoretikerin und Hochschullehrerin
 Salvatore Rizzo (1900–1977), italienischer Maler
 Sergio Rizzo (* 1956), italienischer Journalist
 Sílvia Rizzo (* 1974), portugiesische Schauspielerin
 Sócrates Rizzo (* 1945), mexikanischer Politiker
 Tiziano Rizzo (1935–1997), italienischer Schriftsteller, Dichter, Gelehrter und Übersetzer
 Turu Rizzo (1894–1961), maltesischer Wasserballspieler, Ausdauerrekordler
 Willy Rizzo (1928–2013), französisch-italienischer Fotograf

Siehe auch:
 Ritzow